Do 29 steht für:
 Dornier Do 29, ein Experimentalflugzeug

DO-29 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO29